Anghel Damian este un Actor si Regizor romăn nascut pe data de 9 August 1991 in Bucuresti,Romania.
A devenit cunoscut dupa rolul jucat in serialul de „Îngeri Pierduți’’ Mihai Conache și „serialul Vlad’’ Adrian Anutei.